Östra Zambia (engelska: Eastern) är en av Zambias provinser med 1 306 173 invånare (2000) på en yta av 69 106 km². Provinshuvudstad är Chipata. Provinsen gränsar till Malawi i sydost.

Provinsen delas in i distrikten Chadiza, Chama, Chipata, Katete, Lundazi, Mambwe, Nyimba och Petauke.

Källor 

Zambias provinser